Soutěžní ročník Premier League 2019/20 je 122. ročníkem nejvyšší anglické fotbalové ligy a 28. ročníkem od založení Premier League v roce 1992. První zápas byl odehrán 9. srpna 2019 a poslední kolo se odehraje 17. května 2020.

Výsledky

Zápasy

1. Kolo

Odkazy

Reference

Související články 
 Premier League
 Premier League 2019/20

2019
Fotbal ve Spojeném království v roce 2019
Fotbal ve Spojeném království v roce 2020